Morve peut désigner :
 la morve, maladie infectieuse d'origine bactérienne qui touche principalement les équidés ;
 la morve ou mucus nasal, sécrétion des narines ;
 la morve rouge, maladie fongique de la canne à sucre.